Абенаки — многозначное слово:

 Абенаки — индейское племя в США (штаты Мэн, Нью-Гэмпшир, Вермонт).
 Абенаки — термин, объединяющий несколько диалектов, на которых говорят индейцы племени абенаки.